

Geografia 

 Coronel Domingos Soares – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Martins Soares – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Raul Soares – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Souto Soares – comune del Brasile nello Stato di Bahia
 Teixeira Soares – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone
 Agostinho Soares (1990) – calciatore guineense, di ruolo difensore
 André Ricardo Soares, meglio noto come Andrezinho (1981) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Antonio Pinto Soares (1780-1865) – politico costaricano capo di stato della Costa Rica nel 1842
 António Soares (1909–...) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Anthony J. Soares, noto come A. J. Soares (1988) – ex calciatore statunitense, di ruolo difensore
 Arghus Soares Bordignon (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 Artur Soares Dias (1979) – arbitro di calcio portoghese
 Bruno Soares (1982) – tennista brasiliano
 Bruno Gabriel Soares (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Carlos Emanuel Soares Tavares, noto come Carlitos (1985) – calciatore capoverdiano, di ruolo difensore 
 Cédric Soares (1991) – calciatore portoghese, di origini tedesche, di ruolo difensore
 Clayton Soares do Nascimento, noto come Clayton (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Clemerson de Araújo Soares, detto Araújo (1977) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Daniel Ricardo da Silva Soares, meglio conosciuto come Ricardo Dani (1982) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Danilo Soares (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Elza Soares (1930-2022) – cantante brasiliana
 Ervino Soares (1999) – calciatore est-timorese, di ruolo difensore
 Estevam Soares (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Everton Soares (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Fernan Soares de Quinhones (XIII secolo) – trovatore asturiano
 Filipe Soares Franco (1953) – dirigente sportivo, dirigente d'azienda e politico portoghese
 Gabriel Soares (1997) – canottiere italiano
 Garcia Soares (XIII secolo) – trovatore portoghese
 Geílson de Carvalho Soares, noto come Geílson (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Harramiz Soares (1990) – calciatore saotomense, di ruolo attaccante
 Hermes Neves Soares, detto Hermes (1974) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Igor Nascimento Soares, noto come Igor (1979) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 Isaías Marques Soares, meglio conosciuto come Isaías (1963) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Ivanildo Soares Cassamá, noto come Ivanildo (1986) – calciatore guineense naturalizzato portoghese, di ruolo centrocampista
 Jessika Alair Soares (1992) – taekwondoka svedese
 Jô Soares (1938-2022) – conduttore televisivo, scrittore e umorista brasiliano
 João Barroso Soares (1949) – politico portoghese
 João Soares (1951) – ex tennista brasiliano
 João Soares da Mota Neto, conosciuto anche come Mota (1980) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 João Soares de Almeida Filho, detto Joãozinho (1954) – ex calciatore brasiliano
 João Soares de Paiva (1140 circa–...) – nobiluomo e poeta portoghese
 José Manuel Soares Louro, conosciuto come Pepe Soares (1908-1931) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Josué Filipe Soares Pesqueira, meglio noto come Josué (1990) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Juary Soares (1992) – calciatore guineense, di ruolo difensore
 Júlio César Soares Espíndola, noto come Júlio César (1979) – ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere 
 Lúcio Soares (1934-1988) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Luís Carlos Almada Soares, noto semplicemente come Platini (1986) – calciatore capoverdiano, di ruolo attaccante
 Manuel Soares dos Reis (1910–...) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Marcelo dos Reis Soares, conosciuto come Marcelo (1974) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato spagnolo
 Marco Soares (1984) – calciatore portoghese di origine capoverdiana, di ruolo centrocampista
 Mário Soares (1924-2017) – politico portoghese
 Manuel Soares dos Reis (1910–...) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Martim Soares, o Soarez (XIII secolo) – trovatore portoghese
 Nani Soares (1991) – calciatore guineense, di ruolo centrocampista
 Nilton Soares Rodrigues, meglio noto come Niltinho (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Paco Soares (1979) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Paulo Henrique Soares dos Santos, noto come Paulinho (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Paulo Jorge Soares Gomes, meglio conosciuto come Paulo Jorge (1980) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Pedro Celestino Silva Soares, meglio noto come Celestino (1987) – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese, di ruolo centrocampista
 Rafa Soares (1995) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Renan Soares Reuter, noto anche come Renan (1990) − calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Ricardo Soares Florêncio, detto Russo (1976) – ex calciatore brasiliano, di ruolo terzino
 Roberto Soares Anghinetti, meglio noto come Robertinho (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Rodrigo Alves Soares, noto come Rodrigo (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Sérgio Soares (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Thiago Soares (1981) – ballerino brasiliano
 Tiquinho Soares, meglio noto come Tiquinho (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Togo Renan Soares, meglio conosciuto come Kanela (1906-1992) – allenatore di pallacanestro brasiliano
 Tom Soares (1986) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Tomás Soares da Silva, detto Zizinho (1922-2002) – calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio brasiliano
 Yolanda Soares, nome d'arte di Yolanda Isabel d'Albuquerque Pina Soares (1972) – cantante portoghese
 Welliton Soares de Morais, meglio noto come Welliton (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Wesley Soares (1998) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 William Ribeiro Soares (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Zé Soares, propr. José Soares da Silva Filho (1983) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
 De Souza Soares
 Soares da Silva